Scotto – trovatore del XIII secolo
 Scotto – calciatore italiano
 Arturo Scotto – politico italiano
 Benedetto Scotto – cartografo, matematico e navigatore italiano
 Carlo Centurione Scotto – avvocato e politico italiano
 Carlo Centurione Scotto –  ingegnere e nobile politico italiano
 Darío Oscar Scotto – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Felice Scotto – pittore italiano del XII secolo
 Giovanna Scotto – attrice e doppiatrice italiana
 Mario Scotto – arbitro di calcio italiano
 Pino Scotto – cantante italiano
 Santiago Scotto Padín – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista 
 Renata Scotto – soprano italiano
 Stefano Scotto di Luzio – allenatore di pallacanestro italiano
 Vittorio Centurione Scotto – aviatore e sensitivo italiano

Pagine correlate 
 Scotti
 Scoto